Cette liste recense les députés au Parlement européen pour la  qui court de 2019 à 2024. Ils étaient  en début de législature, le . Après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit) qui a lieu le , le nombre de député est réduit à .

Sept groupes politiques sont constitués en début de législature. Le premier groupe en nombre est le groupe du Parti populaire européen comme lors de la . Le deuxième groupe est l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates comme c'était également le cas lors de la . Le  est le nouveau groupe Renew Europe, héritier de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Le  est le groupe des Verts/Alliance libre européenne qui passe de 50 à plus de  entre les deux législatures du fait notamment des bons résultats des partis verts allemands et français. Le  est le groupe Identité et démocratie, nouveau groupe constitué à partir du groupe Europe des nations et des libertés. Le  est le groupe Conservateurs et réformistes européens qui était le  lors de la  avec notamment les  du Parti conservateur britannique. Le  est le groupe de la Gauche au Parlement européen, nouveau nom du groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL) qui entre les deux législatures perd une dizaine de députés. Le groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe présent lors de la  disparaît et ses députés rejoignent soit le groupe ID (cas de la Lega), soit les non-inscrits (cas du Parti du Brexit).

La  est marquée par le Brexit. Le nombre de députés au parlement passe alors de 751 à , mais les équilibres entre les groupes parlementaires ne sont cependant pas notablement modifiés.

Composition du Parlement européen par groupe politique

Liste des groupes politiques 
Sept groupes politiques sont constitués en début de législature qui commence officiellement le .

Le  est une date importante du fait du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit), ainsi  européens britanniques quittent l'hémicycle et  députés européens le rejoignent compte tenu d'une nouvelle répartition des sièges décidé le . Le  les groupes ont ainsi évolué notablement.

Évolution détaillée du nombre de députés par groupe politique

Évolution du début de la législature à la fin de 2020 
La neuvième législature commence officiellement le .  britanniques du Parti du Brexit quittent les non-inscrits pour rejoindre le  le groupe ECR. Le fait remarquable de l'année 2020 est le départ du Parlement européen, le , du fait du Brexit, des  britanniques. Conformément à la résolution du 7 février 2018, 27 nouveaux députés arrivent le .  italiens quittent en  le Mouvement 5 étoiles et les non-inscrits pour rejoindre le groupe Verts/ALE.

Évolution durant 2021 
Un fait notable de l'année 2021 est le départ le  des  du Fidesz hongrois du groupe PPE pour rejoindre les non-inscrits ; dans la foulée, le Fidesz quitte le Parti populaire européen. On peut noter également que 2 nouveaux députés italiens quittent le Mouvement 5 étoiles pour rejoindre l'un Forza Italia et le groupe PPE et l'autre, en indépendant, pour rejoindre le groupe Renew ; en deux ans ce sont donc  italiens qui démissionnent du Mouvement 5 étoiles.  italiens quittent la Liga (1 en 2020 et 4 en 2021), 3 rejoignent Forza Italia et le groupe PPE, 1 rejoint les Frères d'Italie et le groupe ECR et 1 rejoint en indépendant les non-inscrits. Enfin Viktoras Uspaskich est exclu du groupe Renew pour des propos homophobes.

Évolution durant 2022 
David Sassoli du Parti démocrate italien et président du Parlement européen décède en . Il est remplacé dans le groupe S&D par Camilla Laureti et comme président du Parlement par Roberta Metsola, députée maltaise du Parti nationaliste et membre du groupe PPE. Quatre députés européen membres du Rassemblement national (Jérôme Rivière, Gilbert Collard, Maxette Pirbakas et Nicolas Bay) rejoignent le parti Reconquête! et quittent en janvier et février le groupe ID pour les non-inscrits. Jörg Meuthen, co-président de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) et vice-président du groupe Identité et démocratie, en désaccord avec la ligne radicale de l'AfD, démissionne du parti en  et quitte en  le groupe ID pour les non-inscrits. Tatjana Ždanoka de l'Union russe de Lettonie vote contre la résolution du  du PE condamnant l'agression russe contre l'Ukraine ; elle est de ce fait exclue du groupe Verts/ALE.

Liste des députés européens 
Les députés européens sont classés par groupe politique dans lequel ils siègent. Ils sont ensuite classés par pays, puis  par ordre alphabétique. Les lignes en grisé correspondent aux députés ayant quitté le groupe en cours de législature. Toutes les informations sont issues de l'annuaire des députés européens, notamment les partis politiques déclarés des députés, les fonctions au sein des groupes et les dates affichées. Le qualificatif indépendant ou indépendante exprime le  fait que le député ou la députée n'est pas membre d'un parti ou n'en fait plus partie. Le qualificatif Aucune exprime le fait que le parti n'est pas affilié à une organisation européenne. Il est indiqué entre crochets des changements de parti qui n'ont pas été signalés dans l'annuaire.

Députés du groupe du Parti populaire européen

Liste complète 

Sont recensés ici les députés inscrits au groupe du Parti populaire européen (groupe PPE). Le groupe est majoritairement lié au Parti populaire européen (PPE). Il s'agit du groupe le plus nombreux, avec  (182 en début de législature).

Du fait du Brexit, le groupe ne perd pas de député européen, mais en gagne cinq compte tenu de la nouvelle répartition.Le , douze députés du Fidesz hongrois quittent le groupe pour rejoindre les non-inscrits ; le Fidesz quitte également le Parti populaire européen.Giuseppe Milazzo quitte en  Forza Italia pour les Frères d'Italie et rejoint le groupe ECR. Dans le même temps, 4 députés italiens rejoignent Forza Italia et le groupe PPE (un venant du M5S et trois de la Lega).La députée polonaise Róża Thun quitte la Plate-forme civique en  et rejoint en  le mouvement Pologne 2050 et le groupe Renew.Le député slovaque Michal Wiezik quitte en  le SPOLU pour Slovaquie progressiste et rejoint le groupe Renew.Le député grec Yórgos Kýrtsos quitte en  la Nouvelle Démocratie et rejoint en  le groupe Renew.

Députés sortants et entrants

Députés du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates

Liste complète 

Sont recensés ici les députés inscrits au groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D). Le groupe est majoritairement lié au Parti socialiste européen (PSE). Il s'agit du  le plus nombreux, avec  (154 en début de législature).

Du fait du Brexit, le groupe perd les dix députés du Parti travailliste, mais en gagne quatre du fait de la nouvelle répartition.Le député italien Nicola Danti, proche de Matteo Renzi, quitte en  le Parti démocrate pour Italia Viva que vient de créer en septembre Matteo Renzi ; il rejoint le groupe Renew en .Le député roumain Cristian Terheş quitte en  le Parti social-démocrate pour le Parti national paysan chrétien-démocrate et rejoint le groupe ECR.La députée polonaise Sylwia Spurek quitte en  le Printemps et rejoint en  en tant qu'indépendante le groupe des Verts/ALE.

Députés sortants et entrants

Députés du groupe Renew Europe

Liste complète 

Sont recensés ici les députés inscrits au groupe Renew Europe. Le groupe est fortement lié au Parti de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe (parti de l'ALDE ou simplement ALDE). Il est la troisième force du Parlement avec  (108 en début de législature).

Du fait du Brexit, il perd les seize députés Libéraux-démocrates et la députée du Parti de l'Alliance d'Irlande du Nord, mais en gagne six du fait de la nouvelle répartition.Aucun député ne quitte le groupe pour un autre groupe, tandis que 6 députés le rejoignent : Marco Zullo en  des non-inscrits, Lucia Ďuriš Nicholsonová en  du groupe ECR, Róża Thun en  et Michal Wiezik en  du groupe PPE, Carlo Calenda en  du groupe S&D, Salima Yenbou en  du groupe Verts/ALE et Yórgos Kýrtsos en  du groupe PPE.

Députés sortants et entrants

Députés du groupe des Verts/Alliance libre européenne

Liste complète 

Sont recensés ici les députés inscrits au groupe des Verts/Alliance libre européenne. Le groupe est lié au Parti vert européen (PVE), à l'Alliance libre européenne (ALE) ou au Parti pirate européen. Il est la quatrième force du Parlement avec  (74 en début de législature).

Du fait du Brexit, le groupe perd les sept députés du Parti vert de l'Angleterre et du pays de Galles, les trois députés du Parti national écossais et la députée du Plaid Cymru, mais en gagne quatre du fait de la nouvelle répartition. En 2020, quatre députés anciennement au Mouvement 5 étoiles rejoignent le groupe. En , le groupe perd Salima Yenbou, députée française membre de l'AEI, qui soutient officiellement Emmanuel Macron à l'élection présidentielle française de 2022 et rejoint le groupe Renew. Tatjana Ždanoka, de l'Union russe de Lettonie, vote contre la résolution du  du PE condamnant l'agression russe contre l'Ukraine et est obligé de quitter le groupe le .

Députés sortants et entrants

Députés du groupe Identité et démocratie

Liste complète 

Sont recensés ici les députés inscrits au groupe Identité et démocratie (ID). Il s'agit du successeur du groupe Europe des nations et des libertés. Ses membres sont quasiment tous issus du Parti Identité et démocratie (parti ID) (ancien Mouvement pour une Europe des nations et des libertés, MENL). Il est la cinquième force du Parlement avec  (73 en début de législature). Le groupe est majoritairement composé de députés venant du Rassemblement national (RN), de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) et de la Ligue (Lega).

Du fait du Brexit, il ne perd pas de député, mais en gagne trois du fait de la nouvelle répartition. Il perd en 2020 et 2021, cinq députés de la Lega, en 2021 et 2022 deux députés de l'Afd et en 2022, quatre députés du RN qui rejoignent le nouveau parti Reconquête!.

Députés sortants et entrants

Députés du groupe des Conservateurs et réformistes européens

Liste complète 

Sont recensés ici les députés inscrits au groupe Conservateurs et réformistes européens (groupe ECR). Le groupe est presque totalement composé de membres du parti du même nom, le Parti des conservateurs et réformistes européens (parti ECR). Il est la sixième force du Parlement avec  (62 en début de législature), presque à égalité avec le groupe ID. Le parti polonais Droit et justice () représente plus du tiers du groupe.

Du fait du Brexit, il perd les quatre députés du Parti conservateur et quatre députés du Parti du Brexit qui l'avait rejoint, mais en gagne trois du fait de la nouvelle répartition.

Députés sortants et entrants

Députés du groupe de la Gauche au Parlement européen

Liste complète 

Sont recensés ici les députés inscrits au groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL), devenu le  le groupe de la Gauche au Parlement européen. Il est la septième et plus petite force du Parlement avec  (41 en début de législature). Le groupe est issu de plusieurs partis européens, notamment Maintenant le peuple et le Parti de la gauche européenne (PGE/ELP).

En janvier 2020, Martin Buschmann, dont l'appartenance au NPD est révélé, est obligé de quitter le groupe et rejoint les non-inscrits et quitte le Parti de protection des animaux en février. Du fait du Brexit, le groupe perd la députée du Sinn Féin, mais ne gagne pas de député du fait de la nouvelle répartition.

Députés sortants et entrants

Députés non-inscrits

Liste complète 

Sont listés ici les députés européens qui ne sont inscrits dans aucun groupe parlementaire. Ils sont  et proviennent de divers partis, en particulier du Fidesz (), du Mouvement 5 étoiles (), de Reconquête! (), d'Ensemble pour la Catalogne ().

Députés sortants 
 Oriol Junqueras, Espagne, jusqu'au .
 David Bull, Jonathan Bullock, Martin Daubney, Belinda De Camborne Lucy, Diane Dodds, Andrew Kerr, Nigel Farage, Claire Fox, Nathan Gill, James Glancy, Ben Habib, Michael Heaver, Christina Sheila Jordan, Rupert Lowe, Brian Monteith, June Alison Mummery, Henrik Overgaard-Nielsen, Matthew Patten, Alexandra Lesley Phillips, Jake Pugh, Robert Rowland, Louis Stedman-Bryce, John David Edward Tennant, Richard Tice, James Wells, Ann Widdecombe jusqu'au , en raison du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit).
 Les députés italiens Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato et Eleonora Evi étaient non-inscrits jusqu'au , quand ils quittent le Mouvement 5 étoiles puis rejoignent le groupe Verts-ALE.

Députés sortants et entrants du Parlement européen

Siège vacant 
 Oriol Junqueras (Gauche républicaine de Catalogne, Ahora Repúblicas, ) siège du  au . En dépit du procès des indépendantistes catalans qui a démarré le   et dans lequel Oriol Junqueras est impliqué, il est autorisé à siéger début janvier. Cette autorisation est cependant retirée à la suite de la demande de la justice espagnole et son mandat de député européen lui est retiré le  avec effet rétroactif au . Son siège devient vacant, et n'est pourvu que six mois plus tard, le , par Jordi Solé (Gauche républicaine de Catalogne) avec effet rétroactif au . Jordi Solé rejoint le groupe Verts/ALE.

Renoncements à siéger 
Certains élus peuvent décider de renoncer à siéger avant même d'être investis, ils n'apparaissent donc pas dans la liste des entrants ou sortants. Ces députés sont remplacés automatiquement par le suivant sur la liste d'élection.

Successions

Brexit 
Compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit) le ,  européens britanniques quittent l'hémicycle. Compte tenu de la nouvelle répartition des sièges du Parlement européen décidée le ,  sont redistribués, tandis que  sont laissés vacants pour d'éventuels futurs élargissements.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Élections européennes de 2019 - Neuvième législature du Parlement européen
 Répartition des sièges du Parlement européen
 Retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
 ◁ Liste des députés européens de la

Liens externes 
 
 
 

2019